Москви́ч, может означать:
 Москвич — житель города Москвы.
 «Москвич» — советский броневой поезд (формирование и боевая машина (типа ОБ-3)) времён Великой Отечественной войны.
 «Москвич» — автомобилестроительный завод в Москве.
 «Москвич» — марка автомобилей, выпускавшихся автозаводами «Москвич» и «ИжАвто».
 «Москвич» — стадион в Москве.
 «Москвич» — серия прогулочных теплоходов.
 «Москвич» — марка массовых ламповых радиоприемников в 1940-х — 1950-х годах.
 «Москвич» — футбольный клуб из Москвы.
 «Москвич» — газета, выходившая в 1867—1868 годах.

Фамилия 
 Москвич, Григорий Георгиевич (1852—1942) — российский издатель, краевед.
 Москвич, Сергей Николаевич (род. 1958) — русский писатель, журналист, автор документальных фильмов и программ.
 Москвич, Юрий Николаевич (род. 1946) — российский физик, специалист в области радиофизики, политолог, политик.

См. также 
 «Москвичи» — революционная группа интеллигентов и рабочих в Москве.
 «Москвичи» — советский вокально-инструментальный ансамбль (ВИА).